Working Girls (1931), een dramafilm van Dorothy Arzner
Working Girls (1986), een dramafilm van Lizzie Borden